«Ни́ва» () — украинский футбольный клуб из Тернополя. Основан в 1978 году. Чемпион УССР среди КФК, чемпион Тернопольской области, четырехразовый обладатель Кубка Тернопольской области. Двухкратный победитель Второй лиги чемпионата Украины. Выступает в Первой лиге Украины.

История 
В июне 1978 года в Подгайцах (Тернопольская область, Бережанский район) председатель местного колхоза Иван Михайлович Потупа основал футбольную команду «Нива». 16 октября 1982 года «Нива» становится победителем чемпионата Украины среди команд коллективов физической культуры и получает право участвовать в первенстве СССР во второй лиге. Два года команда «Нива» представляла город Бережаны, а в 1985 году перебазировалась в Тернополь. Во второй лиге чемпионата СССР «Нива» выступает успешно: в сезоне 1984 команда занимает 13 место, в 1985 — 7-е, 1986 — 4-е, 1987 — 2-е, 1988 — 12-е, 1989 — 3-е, в 1990 и 1991 — 4-е.

В первом чемпионате Украины «Нива» стартовала в высшей лиге, где провела 10 турниров. Далее в сезоне 2002/03 коротким транзитом через первую «Нива» очутилась во второй лиге. И только через 7 лет, по итогам сезона 2008/09 вернулась в первую лигу. Однако в сезоне 2009/10 команда заняла последнее место в первой лиге, вернувшись во вторую. В сезоне 2010/11 заняла 10 место во второй лиге. В сезоне 2012/13 заняла второе место во второй лиге и получила право участвовать в переходных матчах за повышение в классе. В июне 2013 «Нива» в переходных матчах встречалась с ФК «Одесса». По сумме двух матчей (0:2 на выезде; 4:1 в дома) тернопольская команда пробилась в первую лигу.

26 сентября 2015 «Нива» направила официальное письмо в ПФЛ с информацией об отказе прибыть на выездной матч 10-го тура сезона 2015/16 первой лиги против харьковского «Гелиоса» в связи с тяжёлым финансовым положением. 9 января 2016 года появилась информация, что клуб может сняться с розыгрыша из-за финансовых проблем, в частности, растущих долгов, на фоне которых владельцы «Нивы» длительное время не выходят на связь.

2 февраля 2016 года на общекомандном сборе игрокам было объявлено о расторжении контрактов и предоставлении им статуса свободных агентов.

Летом 2017 года команда оформила заявку на участие во Второй лиге. В 2019 году Нива стала победителем своей группы Второй лиги и получила право выступать в Первой лиге чемпионата Украины.

В 2020 году команда осталась без главного тренера Василия Малыка. Он покинул должность из-за проблем со здоровьем.

С 12 апреля по 29 сентября 2021 года команду возглавлял Игорь Климовский.

С 8 октября 2021 года по 14 сентября 2022 года команду возглавлял Андрей Купцов.

С 14 сентября 2022 года команду возглавляет Сергей Задорожный.

Достижения 
 Чемпион УССР среди КФК: 1982.
 Победитель Второй лиги чемпионата Украины (2): 2008/09, 2019/20.
 Лучшее достижение в чемпионате Украины — 4 место в группе «Б» высшей лиги в сезоне 1992.

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Сергей Задорожный
 Тренер: Виталий Первак
 Тренер вратарей: Олег Диброва

Текущий состав 
Состав команды в первой половине сезона 2022/23

! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт фанов
 Неофициальный сайт ФК «Нива» (Тернополь)

ФК «Нива» Тернополь
Спортивные клубы Тернополя
Футбольные клубы Тернопольской области
Футбольные клубы СССР